Хакарандас има више значења:

 Хакарандас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хакарандас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хакарандас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хакарандас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хакарандас (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Хакарандас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хакарандас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику